USS Argonaut — название следующих подводных лодок, состоявших в ВМФ США:

 USS Argonaut (SM-1) — спущена на воду в 1925 г., потеряна во время Второй мировой войны в 1943 г.;
  — спущена на воду в 1945 г., утилизирована в 1977 г. (с 1968 г. называлась HMCS Rainbow (SS 75)).